Kundar kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Kundar Rōd, vattendrag, Paktika,

Iran 

 Kondor (ort i Iran), Khorasan, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar